Die 1. Liga, die vierthöchste Eishockey-Spielklasse der Schweiz, der Saison 2018/19 beginnt im September 2018 und endete im April 2019. Dabei spielen insgesamt 26 Teams auf zwei Gruppen verteilt. Neu dabei sind der HC Université Neuchâtel (Absteiger MySports League), der SC Rheintal und der HC Valais-Chablais Futur II (beide Aufsteiger aus der 2. Liga). Der ebenfalls spielberechtigte EHC Zuchwil Regio zog sich auf Grund der neuen Gruppeneinteilung zurück. Titelverteidiger ist der EHC Wetzikon.

Gruppeneinteilung 2018/19

Gruppe Ost

Gruppe West

Qualifikationsrunde

Ost 
Die Teams der Ost Gruppe bestreiten je 27 Spiele. Die ersten acht Mannschaften qualifizieren sich für die Playoffs. Die letzten vier Teams müssen in die Qualimasterround.

Legende: GP = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, SNV/P = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschiessen, NNV/P = Niederlage nach Verlängerung oder Penaltyschiessen, TVH = TorverhältnisErläuterungen:

West 
In der Westgruppe bestreiten die Mannschaften je 26 Spiele. Die ersten acht Mannschaften qualifizieren sich für die Playoffs. Die Teams auf den Plätzen 9 und 10 spielen ein Platzierungsspiel. Die letzten vier Mannschaften müssen in die Relegation.

Legende: GP = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, SNV/P = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschiessen, NNV/P = Niederlage nach Verlängerung oder Penaltyschiessen, TVH = TorverhältnisErläuterungen:

Playoffs 
Alle Playoffrunden werden Best of five gespielt. Die beiden Sieger der jeweiligen Region treten im nationalen Finale an und spielen um den Titel des 1. Liga Meisters.

Ost

West

Platzierungsspiel 9 + 10 (West) 
EHC Saastal – HC Yverdon les Bains 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

Nationales Finale

Finale

Spiel um Platz 3

Abstiegsrunde

Qualimasterround (Ost) 
Die Teams nehmen die Punkte aus der Qualifikation mit. Die ersten drei Teams verbleiben in der 1. Liga. Das viertplatzierte Team muss in die Playouts.

Legende: GP = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, SNV/P = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschiessen, NNV/P = Niederlage nach Verlängerung oder Penaltyschiessen, TVH = TorverhältnisErläuterungen:

Relegation (West) 
Die Teams nehmen die Punkte aus der Qualifikation mit. Die ersten zwei Teams verbleiben in der 1. Liga. Das drittplatzierte Team muss in die Playouts. Das viertplatzierte Team steigt ab.

Legende: GP = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, SNV/P = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschiessen, NNV/P = Niederlage nach Verlängerung oder Penaltyschiessen, TVH = TorverhältnisErläuterungen:

Playout 
Das Playout sollte im Modus Best of five gespielt. Das Team welches bis zu diesem Zeitpunkt mehr Punkte geholt hatte, bekam den Heimvorteil. Der Verlierer des Playouts sollte absteigen. Da der CP Meyrin in der Relegation West in drei Spiel einen nicht lizenzierten Spieler einsetzte, wurden den Genfern nachträglich drei Forfait-Niederlagen auferlegt. Als Folge davon tauschten der HC Villars und der HC Valais Chablais Futur II die Plätze. Da der HC Villars und die Red Lions Reinach bereits zwei Spiele im Playout bestritten hatten, wurde das Playout beim Stand von 1:1 abgebrochen. Am grünen Tisch wurde schliesslich entschieden, dass es in dieser Saison nur einen Absteiger geben sollte.

Entscheidungen am grünen Tisch
Da aus der 2. Liga nur der HC Luzern aufstieg, wurde auch der CP Meyrin am grünen Tisch gerettet. Wenige Wochen nach dem Meisterschaftsende wurde bekannt, dass sich der EHC Uzwil aufgrund finanzieller Probleme aus der 1. Liga zurückziehen muss.

Einzelnachweise 

Saison der Regio League
Eishockeysaison 2018/19